Marco Pewal (né le  à Villach en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'EC Villacher SV, il débute dans le championnat d'Autriche en 1998. L'équipe remporte le titre en 1999. De 2004, il porte les couleurs de l'EC Red Bull Salzbourg. Il ajoute trois titres nationaux à son palmarès en 2007, 2008, 2010 2011 ainsi que la coupe continentale 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| EC VSV || Autriche|| 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1999-2000|| EC VSV || Autriche || 15|| 1|| 3|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Team Kärnten 2006 || Nationalliga|| 6|| 5|| 6|| 11|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| EC VSV|| Interliga || 30|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2000-2001|| EC Klagenfurt AC || Autriche || 28|| 13|| 7|| 20|| 52|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| EK Zell am See || Autriche || 11|| 5|| 2|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2001-2002|| EK Zell am See || Autriche || 27|| 8|| 1|| 19|| 61|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2002-2003|| EC VSV || Autriche || 52|| 9|| 20|| 29|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| EC VSV || Autriche || 47|| 19|| 17|| 36|| 20|| 8|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2004-2005|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 46|| 11|| 20|| 31|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 47|| 17|| 32|| 49|| 60|| 11|| 3|| 10|| 13|| 14
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 54|| 22|| 28|| 50|| 54|| 8|| 2|| 11|| 13|| 22
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 25|| 7|| 15|| 22|| 51|| 15|| 5|| 5|| 10|| 49
|-
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 35|| 17|| 17|| 34|| 14|| 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 50|| 11|| 25|| 36|| 56|| 18|| 3|| 9|| 12|| 20
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 32|| 15|| 19|| 34|| 14|| 18|| 6|| 10|| 16|| 6
|-
| 2011-2012|| EC VSV || Autriche || 38|| 4|| 10|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || EC VSV || Autriche || 48|| 20|| 19|| 39|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2013-2014 || EC VSV || Autriche || 45|| 19|| 21|| 40|| 22|| 9|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || EC VSV || Autriche || 51|| 8|| 16|| 24|| 24|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2

Références 

Naissance en septembre 1978
Naissance à Villach
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EK Zell am See
Attaquant de hockey sur glace